Caldwell County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Caldwell County (Kentucky)
 Caldwell County (Missouri)
 Caldwell Parish (Louisiana)
 Caldwell County (North Carolina)
 Caldwell County (Texas)